Tarzan, de fictieve held, bedacht door Edgar Rice Burroughs. 
Tarzan (musical), een musical gebaseerd op het verhaal van Burroughs. 
Tarzan (1966), een televisieserie uit 1966, uitgezonden op NBC. 
Tarzan (1999), een animatiefilm gemaakt door Disney.
Tarzan (2003), een televisieserie uit 2003, bedacht door Eric Kripke.
Tarzan (2013), een motion capture-animatiefilm in 3D uit 2013, gebaseerd op het personage.
 zie ook:
De Legende van Tarzan (Engels: The Legend of Tarzan), een animatieserie uit 2001.
The Legend of Tarzan (film), een film uit 2016.